Лили Клои Нинет Томпсон (; Ешер, Сари, 5. април 1989), позната под именом Лили Џејмс (), енглеска је глумица. Позната је по телевизијским улогама Роуз Маклер у четвртој и петој сезони серије Даунтонска опатија (2012—2015) и Наташе Ростове у мини-серији Рат и мир (2016), као и по главној улози у Дизнијевом играном филму Пепељуга (2015).

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2010-е
|- 
| 2010. || — || -{Just William}- || Етел Браун || ТВ серија, 4 еп.
|- 
| 2011. || — || -{Secret Diary of a Call Girl}- || Попи || ТВ серија, 8 еп.
|- 
| rowspan=4| 2012. || — || -{Chemistry}- || Инес || 
|- 
| Гнев титана || -{Wrath of the Titans}- || Корина || 
|- 
| Сломљени || -{Broken}- || старија Сканк || 
|- 
| Брзе девојке || -{Fast Girls}- || Лиса Темпл || 
|- 
| 2012—2015. || Даунтонска опатија || -{Downton Abbey}- || Роуз Олдриџ (рођ. Маклер) || ТВ серија, 21 еп.
|- 
| 2013. || — || -{The Silent Treatment}- || девојка || кратки филм
|- 
| rowspan=2| 2015. || Пепељуга || -{Cinderella}- || Пепељуга || 
|- 
| Загорео || -{Burnt}- || Сара || 
|- 
| rowspan=4| 2016. || Рат и мир || -{War & Peace}- || Наташа Ростова || мини-серија, главна улога
|- 
| Гордост и предрасуде и зомбији || -{Pride and Prejudice and Zombies}- || Елизабет Бенет || 
|- 
| Изузетак || -{The Exception}- || Мике де Јонг || 
|- 
| — || -{The Tale of Thomas Burberry}- || Бети || кратки филм
|- 
| rowspan=2| 2017. || Возач || -{Baby Driver}- || Дебора || 
|- 
| Најмрачнији час || -{Darkest Hour}- || Елизабет Лејтон || 
|- 
| rowspan=4| 2018. || Извини што ти сметам || -{Sorry to Bother You}- || Детроит (бели глас) || 
|- 
| — || -{The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society}- || Џулијет Ештон || 
|- 
| — || -{Little Woods}- || Деб Хејл || 
|- 
| -{Mamma Mia!}- Идемо поново || -{Mamma Mia! Here We Go Again}- || млада Дона Шеридан || 
|- 
| rowspan=3| 2019. || Дан црвених носева и венчање || -{One Red Nose Day and a Wedding}- || Миранда || кратки филм
|- 
| Јуче || -{Yesterday}- || Ели Еплтон || 
|- 
| — || -{Rare Beasts}- || Кресида || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2020-е
|- 
| 2020. || Ребека || -{Rebecca}- || госпођа де Винтер || 
|- 
| rowspan=2| 2021. || Ископина || -{The Dig}- || Пеги Пигот || 
|- 
| У потрази за љубављу || -{The Pursuit of Love}- || Линда Радлет || мини-серија, главна улога и извршна продуценткиња
|- 
| rowspan=2| 2022. || Пам и Томи || -{Pam & Tommy}- || Памела Андерсон || мини-серија, главна улога
|- 
| Шта љубав има с тим? || -{What's Love Got to Do with It?}- || Зои || 
|- 
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1989.
Енглеске глумице
Добитници награде Сателит